Piano – miejscowość i gmina we Francji
 Piano – album muzyczny Leszka Możdżera
 Piano – album muzyczny Mirosława i Magdaleny Czyżykiewicz
 Piano – singiel Mirosława i Magdaleny Czyżykiewicz z albumu Piano
 Piano – singiel Marcina Rozynka z albumu Ubieranie do snu